Ба́ннистер (Бэннистер, ) — английская фамилия. Происходит от франко-норманского слова  — корзинщик; впервые зарегистрирована в написании Banastre в 1153 году.

Известные носители:
  (1922—2007) — британский велогонщик, серебряный призёр Олимпийских игр.
  (ум. 1986) — ирландский политик, первая женщина — лорд-мэр Белфаста.
 Баннистер, Гэри (род. 1960) — английский футболист, центральный нападающий. 
 Баннистер, Джаррод (1984—2018) — австралийский легкоатлет, победитель Игр Содружества в метании копья.
 Бэннистер, Джимми (1880—1953) — английский футболист, чемпион и обладатель Кубка Англии.
 Баннистер, Роджер (1929—2018) — британский легкоатлет и врач-невропатолог, чемпион Европы.
 Баннистер, Чарльз (1738—1804) — британский актёр и певец.

Примечания